

Acronimi 
 World Global Engine – motori prodotti dalla GEMA: Global Engine Manufacturing Alliance (gruppo Chrysler)

Codici 
 WGE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Walgett (Nuova Galles del Sud) (Australia)